Alfonso steht für:

 Alfonso (Vorname), männlicher Vorname
 Alfonso (Cavite), Stadtgemeinde in der Provinz Cavite, Philippinen
 Alfonso (Virginia), Ort im Lancaster County, Vereinigte Staaten
 Alfonso (Hasse), Titel einer Barockoper, vertont von Johann Adolph Hasse

Alfonso ist der Familienname folgender Personen:
 Adolfo Alfonso (1924–2012), kubanischer Musiker
 Alfredo Zayas y Alfonso (El Habanero; 1861–1934), kubanischer Rechtsanwalt, Staatspräsident und Dichter
 Carlos Alfonso (* 1945), argentinischer Reiter
 Carmen Aida Barros Alfonso (* 1925), chilenische Schauspielerin, Sängerin und Komponistin, siehe Carmen Barros
 Clara Alfonso (* 1961), kubanische Fechterin
 Dámaso Alfonso (* 1951), kubanischer Leichtathlet
 Haroldo Dilla Alfonso (* 1952), kubanischer Historiker und Soziologe
 Javier Alfonso y Hernán (1904–1988), spanischer Pianist, Komponist und Musikpädagoge
 Juan Alfonso (* 1958), kubanischer Ruderer
 Kristian Alfonso (* 1963), US-amerikanische Schauspielerin
 Lázaro Alfonso Prats (* 1981), kubanischer Fußballspieler
 Loren Alfonso (* 1995), kubanisch-aserbaidschanischer Boxer
 Maura Alfonso (* 1955), kubanische Volleyballspielerin
 Nobel Alfonso (* 1942), dominikanischer Publizist
 Patricio Infante Alfonso (* 1929), chilenischer Geistlicher, Alterzbischof von Antofagasta
 Robert Alfonso (* 1986), kubanischer Boxer

Siehe auch:
 Liste der Herrscher namens Alfons
 Liste von Prinzen namens Alfons
 Afonso
 Alphonso